Лас Кинтас има више значења:

 Лас Кинтас (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Кинтас (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику